Höltermann ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Höltermann (1906–1981), deutscher Politiker (SPD) und Staatssekretär
 Karl Höltermann (1894–1955), deutscher Politiker (SPD) und Journalist

Siehe auch:

 Holtermann